Architecture (album), een album van de Engelse rockband Ist Ist
 Architecture (platenlabel), een Australisch platenlabel
 Architectuur (1900–1936), een Amerikaans tijdschrift over architectuur
 Architecture (1983–2006), een Amerikaans tijdschrift over architectuur